Le mot conjonction désigne un outil qui fait une liaison entre deux objets. On le retrouve dans plusieurs matières :
 en grammaire, une conjonction est un mot-outil invariable mettant en relation deux segments au sein d'un énoncé ;
 en logique booléenne, la conjonction est un opérateur binaire qui est également appelé le « et logique » ;
 en astronomie, une conjonction est un terme utilisé pour décrire les rapprochements apparents entre objets sur la sphère céleste.